Masaba – jeden ze szczytów Mount Elgon
 język masaba z rodziny bantu